Il singolare del Croatian Bol Ladies Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Tina Pisnik era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Ángeles Montolio.

Ángeles Montolio ha battuto in finale 3–6, 6–2, 6–4  Mariana Díaz Oliva.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Kim Clijsters (semifinali)
  Sandrine Testud (semifinali)
  Ángeles Montolio (campionessa)
  Silvija Talaja (primo turno)

 Marlene Weingärtner (quarti di finale) 
 Meilen Tu (secondo turno) 
 Ai Sugiyama (secondo turno) 
 Nathalie Dechy (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Croatian Bol Ladies Open 2001